Bleda eximius és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita la malesa de la selva de l'Àfrica Occidental, des del sud-est de Sierra Leone, a través de Libèria i Costa d'Ivori fins a Ghana.

Referències 

Bleda